Cereto ima više značenja:
 Cereto, Brescia
 Cereto, Piacenza